Schleiferbach ist ein Gewässername:

 Schleiferbach (Frei-Gößnitzbach), Zufluss des Frei-Gößnitzbachs (zum Gößnitzbach, zur Teigitsch) nahe Weßrupp, Ortschaft Hochgößnitz, Markt Maria Lankowitz, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Schleiferbach (Grubbach), rechter Zufluss des Grubbach (zur Donau) vor Weißenkirchen in der Wachau, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Schleiferbach (Isar), linker Zufluss der Isar nach Moosburg an der Isar, Landkreis Freising, Bayern und rechter Abzweig des Mühlbachs (zur Amper bei Moosburg) in der Stadt
 Schleiferbach (Söllheimer Bach),  rechter Zufluss des Söllheimer Bachs bei Sam, Stadt Salzburg, Bundesland Salzburg

Siehe auch:
 Schleifbach
 Schleifenbach